Maillard kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Maillard
 Pierre Néhémie Maillard

Robotskapade auktorsförkortningar